Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Kemeten enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Kemeten.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Kemeten
!